El término Cosentino puede hacer referencia a:

Personas

Vicente Cosentino, director de fotografía argentino

Lugares
Castiglione Cosentino, municipio de Italia

Empresas
 Grupo Cosentino, empresa española fabricante de encimeras